Сират ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Михарес. Занимает площадь 41,1 км². Население — 257 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de Cirat
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Web de Cirat
 El Tormo
 L'alegria de la huerta

Муниципалитеты Кастельона